Il doppio maschile  del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Hanley e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Mark Knowles e Daniel Nestor 1-6, 6-2, [10-1].

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)
 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (campioni)

 Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Martin Damm /  Leander Paes (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2006